La tenda nera (The Black Tent), film diretto da Brian Desmond Hurst (1956)
La tenda nera, film televisivo diretto da Luciano Manuzzi (1996)